

Чонсі — місто, штат Джорджія
 Чонсі — селище, штат Огайо
 Чонсі — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія